The Wrong Man ist der Originaltitel zweier Filme:

Der falsche Mann (1956) von Alfred Hitchcock.
Schatten der Leidenschaft (1993) von Jim McBride.